Roger III de Sicília (1175- 24 de desembre de 1193) va ser el fill gran del Tancred de Sicília i la seva esposa Sibil·la d'Acerra.

L'any 1189 el seu pare va accedir al tron de Sicília, i el va nomenar duc de Pulla. El 1193 el rei Tancred va pactar el seu matrimoni amb Irene Àngel, filla de l'emperador romà d'Orient, Isaac II Àngel. Aquell mateix any Tancred el va fer coronar co-rei de Sicília.

Roger va morir uns mesos més tard, i poc després moria també el seu pare Tancred. El seu germà petit Guillem III de Sicília va assumir el tron sota la regència de la seva mare Sibil·la. La seva vídua, Irene Àngel, es casaria el 1197 amb Felip de Suàbia, el germà de l'emperador Enric VI de Hohenstaufen.

Avantpassats

Notes i referències 

Reis de Sicília
Casa d'Hauteville
Morts a Palerm